Amidaus Professionals é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2013/14.

Clubes de futebol de Gana